Palio ist:

 Palio, in Italien ein Wettkampf zwischen den Vierteln einer Stadt oder zwischen benachbarten Gebieten
 Palio di Siena, die bekannteste derartige Veranstaltung
 Palio (Apulien), eine antike Stadt in Apulien, vielleicht das heutige Palo del Colle
 Palio (1932), italienischer Spielfilm von Alessandro Blasetti (1932)
 Palio (2015), britischer Dokumentarfilm von Cosima Spender (2015)
 Palio (Gattung), eine Gattung mariner Schnecken
 Fiat Palio, ein Kleinwagen der Firma Fiat